Ladungsträger steht für:

 Ladungsträger (Physik), ein mit einer elektrischen Ladung behaftetes physikalisches Teilchen 
 Ladungsträger (Logistik), ein Hilfsmittel zum Transport, zum Umschlag oder zum Schutz von Ladegut
 eine Reihe von Sprengpanzern im Zweiten Weltkrieg, siehe Liste von Kettenfahrzeugen der Wehrmacht #Funklenkpanzer und Ladungsträger

Siehe auch: